Last Time I Saw Him () — шестой студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1973 году на лейбле Motown Records.

Коммерческий успех 
Альбом достиг 52 строчки в чарте Billboard 200 и 12 в Top R&B Albums, продажи составили более 200 000 копий. В поддержку пластинки было выпущено два сингла. Первый, «Last Time I Saw Him», имел успех и стал хитом, достигнув 1 строчки в чарте Hot Adult Contemporary, 14 в чарте The Hot 100 и 15 в чарте The Hot Soul Singles. В Великобритании песня добралась до 35 позиции.
В качестве второго сингла в США был выпущен «Sleepin’», однако не имел успеха. В Британии был выпущен трек «Love Me», который дотянул до 38 строчки. Также вторым синглом в Африке стал «Behind Closed Doors», который смог войти в топ-20 чарта ЮАР и подняться до второго места в Зимбабве.

Список композиций

Оригинальный альбом 
 «Last Time I Saw Him» (Michael Masser, Pam Sawyer) — 2:50
 «No One’s Gonna Be a Fool Forever» (Michael Masser, Pam Sawyer) — 3:24
 «Love Me» (Tom Baird, Dino Fekaris, Nick Zesses) — 2:56
 «Sleepin’» (Terry Etlinger, Ron Miller) — 4:41
 «You» (Terry Etlinger, Ron Miller) — 4:19
 «Turn Around» (Harry Belafonte, Allan Greene, Malvina Reynolds) — 2:28
 «When Will I Come Home to You» (Bob Gaudio, Al Ruzicka, Kathy Wakefield) — 3:14
 «I Heard a Love Song (But You Never Made a Sound)» (Bob Gaudio, Brit Gaudio) — 2:32
 «Stone Liberty» (Bob Gaudio, Kathy Wakefield) — 2:59
 «Behind Closed Doors» (Kenny O’Dell) — 2:46

CD-переиздание, бонус-треки 
Диск 1
 «Last Time I Saw Him» (unreleased longer version) (Masser, Sawyer) — 3:10
 «No One’s Gonna Be a Fool Forever» (Masser, Sawyer) — 3:24
 «Love Me» (Baird, Fekaris, Zesses) — 2:56
 «Sleepin’» (Etlinger, Miller) — 4:41
 «You» (Etlinger, Miller) — 4:19
 «Turn Around» (Belafonte, Greene, Reynolds) — 2:28
 «When Will I Come Home to You» (Gaudio, Ruzicka, Wakefield) — 3:14
 «I Heard a Love Song (But You Never Made a Sound)» (Gaudio, Gaudio) — 2:32
 «Stone Liberty» (Gaudio, Wakefield) — 2:59
 «Behind Closed Doors» (O’Dell) — 2:46
 «Last Time I Saw Him» [Japanese Quad Edition] (Masser, Sawyer) — 2:54
 «No One’s Gonna Be a Fool Forever» [Japanese Quad Edition] (Masser, Sawyer) — 3:34
 «Love Me» [Japanese Quad Edition] (Baird, Fekaris, Zesses) — 2:57
 «Sleepin’» [Japanese Quad Edition] (Etlinger, Miller) — 4:41
 «You» [Japanese Quad Edition] (Etlinger, Miller) — 4:26
 «Turn Around» [Japanese Quad Edition] (Belafonte, Greene, Reynolds) — 2:26
 «When Will I Come Home to You» [Japanese Quad Edition] (Gaudio, Ruzicka, Wakefield) — 3:13
 «I Heard a Love Song (But You Never Made a Sound)» [Japanese Quad Edition] (Gaudio, Gaudio) — 2:36
 «Stone Liberty» [Japanese Quad Edition] (Gaudio, Wakefield) — 2:52
 «Behind Closed Doors» [Japanese Quad Edition] (O’Dell) — 2:49

Диск 2
 «I’ll Be Here (When You Get Home)» (Bristol, Brown, Jones) — 3:50
 «Why Play Games» (Leonard Caston, Jr., Anita Poree) — 2:41
 «I Don’t Care Where the Money Is» (Michael Randall) — 2:47
 «Get It All Together» (Poree, Sanders, Scarborough) — 4:01
 «Where Did We Go Wrong» [Version 1] (Baird, Miller) — 3:52
 «Since I Don’t Have You» (James Beaumont, Wally Lester, Joe Rock, Jackie Taylor, Joe VerScharen, Janet Vogel) — 3:23
 «Let Me Be the One» (Nichols, Williams) — 2:27
 «I Want to Go Back There Again» (Chris Clark, Berry Gordy, Jr.) — 3:03
 «Old Funky Rolls» [alternate take] (Etlinger, Miller) — 3:47
 «Last Time I Saw Him» [original unedited version] (Masser, Sawyer) — 3:39

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером